Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 – pary taneczne – rywalizacja w jednej z konkurencji łyżwiarstwa figurowego – parach tanecznych, rozgrywanej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010, która odbyła się 19–22 lutego 2010 w hali Pacific Coliseum.

Mistrzami olimpijskimi zostali Kanadyjczycy Tessa Virtue i Scott Moir, którzy w momencie zdobycia złota olimpijskiego zostali: 
 pierwszą parą taneczną, która zdobyła złoto w swoim debiucie olimpijskim,
 pierwszą parą taneczną, która zdobyła tytuł mistrzów olimpijskich nie będąc wcześniej mistrzami świata,
 pierwszą parą taneczną, która zdobyła tytuł mistrzów olimpijskich będąc wcześniej mistrzami świata juniorów,
 pierwszą i jedyną parą taneczną, która zdobyła złoto olimpijskie w swojej ojczyźnie,
 pierwszą i jedyną parą taneczną z Kanady, która zdobyła złoto olimpijskie,
 pierwszą parą taneczną z Ameryki Północnej, która zdobyła złoto olimpijskie,
 najmłodszą parą taneczną, która zdobyła złoto olimpijskie (Virtue 20 lat, Moir 22 lata).

Srebro zdobyła para amerykańska Meryl Davis / Charlie White, a brąz Rosjanie Oksana Domnina / Maksim Szabalin.

Rekordy świata 
Tabela prezentuje rekordy świata w konkurencji par tanecznych przed rozpoczęciem zawodów olimpijskich:

Terminarz

Wyniki

Taniec obowiązkowy 
Tańcem obowiązkowym było Tango Romantica.

Taniec oryginalny

Taniec dowolny

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010